

Patronyme 

 Thomas Boudin (v. 1570-1637), sculpteur français ;
 Barthélémy Boudin (1610- ?), son fils, sculpteur français ;
 Georges Boudin (1906-1983), médecin français ;
 Jacques Boudin de Tromelin (1770-1842), personnalité militaire française ;
 François Louis Boudin de Roville (1772-1838), personnalité militaire française ;
 Eugène Boudin (1824-1898), peintre français ;
 Stéphane Boudin (1888-1967), décorateur français.

Titres 

 Le Boudin, marche officielle de la Légion étrangère française.

Cuisine 

Boudin est une préparation charcutière porté notamment par :

 Boudin à la viande, spécialité du sud-ouest de la France ;
 Boudin à l'oignon, un boudin noir aux oignons ;
 Boudin blanc, préparation charcutière hachée de viande blanche, cuite ;
 Boudin blanc de Rethel, spécialité gastronomique ardennaise ;
 Boudin blanc truffé, boudin blanc aux truffes ;
 Boudin de Bruxelles, spécialité belge ;
 Boudin de Louisiane, saucisse cuite à la vapeur ;
 Boudin de Saint-Romain, spécialité culinaire de Saint-Romain-de-Colbosc ;
 Boudin d'herbes, spécialité culinaire du Forez ;
 Boudin noir, préparation fabriquée à partir de sang de porc, de graisse de porc et de condiments ;
 Boudin valdôtain, boudin noir à la betterave rouge ;
 Boudin vert, spécialité culinaire belge.

Autres 

 Boudin, partie intérieure d’une roue assurant le guidage sur la voie ferrée ;
 Boudin de porte, servant à bloquer les courants d'air sous les portes.